Fives peut désigner :
 un quartier de la ville de Lille ;
 une station de métro à Lille ;
 un groupe d'ingénierie industrielle  ;
 Fives-Lille est un ancien constructeur de génie civil (ponts) et de matériel roulant ferroviaire.